Беляйкин — фамилия. Известные носители:
 Беляйкин, Вадим Тихонович (1927—1982) — советский самбист.
 Беляйкин, Семён Ильич (1896—1945) — советский организатор авиационной промышленности.